Hostitz ist der deutsche Name mehrerer Orte in Tschechien

 Hoštice u Volyně, Gemeinde im Orkres Strakonice
 Hoštice nad Labem, Ortsteil von Děčín, Okres Děčín

siehe auch: Hoschtitz, Hoštice